Dam (Amsterdam), een plein in Amsterdam
 Damplein (Antwerpen), een plein in Antwerpen
 Damplein (Dordrecht), een plein in Dordrecht (voormalig dorp Dubbeldam)
 Damplein (Edam), een plein in Edam
 Damplein (Goes), een plein in Goes
 Damplein (Middelburg), een plein in Middelburg

Zie ook
 Domplein, een plein in Utrecht